Mannan steht für:

 ein pflanzliches Polysaccharid aus der Gruppe der Mannane, siehe Mannose
 Xulhaz Mannan (1976–2016), bangladeschisches Terroropfer

Siehe auch:
 Manna (Begriffsklärung)
 Mannon